Infiniti (samochód) – marka luksusowych samochodów osobowych
 Infiniti (zespół muzyczny) – rosyjski zespół muzyczny